Bourget puede referirse a:

Personas 
 Ernest Bourget (1814-1864), dramaturgo, letrista y libretista francés.
 Paul Bourget (1852-1935), novelista, dramaturgo y ensayista francés.

Lugares 
 Le Bourget, localidad y comuna de Francia del departamento de Sena-San Denís, región de Isla de Francia.
 Aeropuerto de París-Le Bourget.
 Lago Bourget, lago alpino de origen glaciar, situado al norte de la ciudad francesa de Chambéry.
 Bourget-en-Huile, población y comuna francesa del departamento de Saboya, región de Ródano-Alpes.
 Le Bourget-du-Lac, población y comuna francesa del departamento de Saboya, región de Ródano-Alpes.
 Villarodin-Bourget, comuna francesa del departamento de Saboya, región de Ródano-Alpes.
 Bourget (Ontario), pueblo de los condados de Prescott-Russell (Ontario, Canadá).